Geografia:
 Alipur (Bangladesh)
 Alipur, India:
 Alipur (Andaman i Nicobar) 
 Alipur (Andhra Pradesh) 
 Alipur (Delhi) 
 Alipur o Alipore (Gujarat)
 Alipur (Jammu i Caiximir)
 Alipur (Karnataka)
 Alipur (Maharashtra)
 Alipur (Uttar Pradesh)
 Alipur o Alipore, subdistricte del districte de South 24 Parganas, Bengala Occidental
 Alipur o Alipore (ciutat), capital del subdistricte del mateix nom
 Alipurduar, Bengala Occidental
 Alipur, Districte de Muzaffargarh, Pakistan
 Tahsil d'Alipur, al districte de Muzaffargarh, Pakistan
 Alipur Chattha, districte de Gujranwala, Pakistan
 Alipur, districte de Gujranwala, Panjab, Pajistan, vegeu Akalgarh